Die Communauté de communes du Montbardois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Der Gemeindeverband wurde am 17. Dezember 2004 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Montbard.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Montbardois
Gegründet 2004